

Clubes desportivos 
Barra Nova Esporte Clube — clube de futebol da cidade de Nova Olímpia, no estado de Mato Grosso

Geografia 
Barra Nova (São Mateus) — praia do município de São Mateus, estado do Espírito Santo
Praia de Barra Nova (Cascavel) — praia do município de Cascavel, estado do Ceará

Desambiguações de praias